

Patronyme 
 Jayne Ashbourne (née en 1969), actrice britannique ;
 Lorraine Ashbourne (née en 1961), actrice britannique ;
 Victoria Ashbourne, productrice britannique ;

Toponymes 
Ashbourne est le nom de plusieurs villes :

Ashbourne (Irlande) en Irlande, dans le comté de Meath ;

Ashbourne (Angleterre) au Royaume-Uni, dans le Derbyshire ;

Ashbourne (Victoria) en Australie, dans l'État de Victoria ;
 Ashbourne (Australie-Méridionale) également en Australie, dans l'état d'Australie-Méridionale ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais